

Сентер — місто, штат Колорадо
 Сентер — місто, штат Міссурі
 Сентер — місто, штат Північна Дакота
 Сентер — місто, штат Техас
 Сентер — місто в окрузі Автаґемі, штат Вісконсин
 Сентер — місто в окрузі Рок, штат Вісконсин
 Сентер — селище, штат Небраска
 Сентер Тауншип — селище в окрузі Бівер, штат Пенсільванія
 Сентер Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Сентер Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсильванія
 Сентер Тауншип — селище в окрузі Індіана, штат Пенсильванія
 Сентер Тауншип — селище в окрузі Снайдер, штат Пенсильванія

 Сентер — місто, штат Алабама

Див. також 
 Центр